2 miejscowości w Polsce:
 Rygol – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Płaska
 Rygol – osada w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby